Rasa, terme utilisé dans les arts hindous, notamment la musique indienne ;
 Rasa, terme sanskrit utilisé dans la philosophie indienne.

Personnalités 
 Lina Bruna Rasa (1907-1984), soprano italienne

Toponymie 
 Raša, municipalité située dans le comitat d'Istrie, en Croatie
 Rasa, une localité suisse dans le canton du Tessin

Autres 
Rasa est une alternative open source à Watson, systèmes de questions-réponses en langage naturel d'IBM.

Voir aussi